Кампус-Белус ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Север штата Гойяс. Входит в экономико-статистический  микрорегион Шапада-дус-Веадейрус. Население составляет 18 849 человек на 2006 год. Занимает площадь 724,060 км². Плотность населения — 25,9 чел./км².

История 
Город основан в 1954 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 52.383.000 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 2.874 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2006 составляет 0,708 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Гояс